Neusiedlung ist der Name folgender Orte:

 Neusiedlung (Gemeinde Langschlag), Ortsteil von Langschlag, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Neusiedlung (Gemeinde Kirchbach-Zerlach), Ortsteil von Kirchbach-Zerlach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Siehe auch:
 Neue Siedlung